Bleak House (boek), het boek van Charles Dickens
 Bleak House (1920), een stomme filmadaptatie van het boek
 Bleak House (1959), de eerste BBC-adaptatie tot televisieserie
 Bleak House (1985), de tweede BBC-adaptatie
 Bleak House (2005), de derde BBC-adaptatie